

Населені пункти та їхні частини

 Калінова — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Калінова — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Калінова — село в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Калінова — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Калінова — село в гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства
 Калінова — осада в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства

Примітки